The Big Easy (etwa „Die große Unbeschwertheit“) steht für:

 die US-amerikanische Stadt New Orleans
 Spitzname von Ernie Els (* 1969), südafrikanischer Golfer
 The Big Easy – Der große Leichtsinn, US-amerikanischer Spielfilm (1986)
 Big Easy – Straßen der Sünde, US-amerikanische Krimiserie (1996–1997)